Příjmení Peled nese více různých osobností:

 Benny Peled (1928–2002) – izraelský generál
 Josi Peled (* 1941) – izraelský a politik a generál
 Matitjahu Peled (1923–1995) – izraelský generál a politik
 Moše Peled – rozcestník
 Natan Peled (1913–1992) – izraelský politik, poslanec a ministr
 Nurit Peled-Elhanan (* 1949) – izraelská mírová aktivistka, filoložka a profesorka literární komparatistiky